A Escola de Treinamento Ministerial, é um segmento do programa da Escola Bíblica de Gileade. As Testemunhas de Jeová, iniciaram esta escola em 1987.

O curso de oito semanas inclui um intensivo estudo da Bíblia, e atenção pessoal a cada estudante. Estuda-se lições de Ensinos Bíblicos, Organização, responsabilidades dos anciãos e dos servos ministeriais, bem como treinamento especializado em oratória.

As classes de estudo geralmente são realizadas em salas adaptadas no Betel de cada país.

Objetivo da Escola 
Segundo a revista Despertai! de 8 de setembro de 1993, páginas 17 a 19, O objetivo da Escola de Treinamento Ministerial é:

Treinamento 
Embora a Escola de Treinamento Ministerial seja uma extensão da Escola Bíblica de Gileade da Torre de Vigia, que treina missionários para o exterior, tem seu currículo ímpar. Os estudantes fazem um estudo intensivo da Bíblia, durante o curso de oito semanas. Consideram meticulosamente diversos ensinos bíblicos, o que inclui conselhos sobre pastoreio e modo de vida cristão.

Aprendem sobre assuntos administrativos e organizacionais, e como estes se relacionam com a Bíblia. Também recebem treinamento especializado em oratória e atenção pessoal de instrutores que os ajudam no seu desenvolvimento.

Embora a Bíblia seja o compêndio principal, os estudantes que trazem à escola outros livros, para o estudo. E durante o curso,  fazem pesquisas em outras publicações e Enciclopédias disponíveis na biblioteca de Betel. Além dos deveres de casa, os estudantes trabalham em um dos departamentos em Betel: limpeza, copa, jardinagem, cozinha, lavandaria, expedição e carga e descarga de caminhões.

Quem se qualifica? 
 Anciãos ou servos ministeriais por pelo menos dois anos consecutivos.
 Solteiros entre 23 e 50 anos.
 Saber ler, escrever e falar fluentemente o idioma em que a escola é dirigida.

Segundo as Testemunhas de Jeová, cursar a Escola de Treinamento Ministerial em qualquer país, ajuda os estudantes a aumentar seu valor como homens espirituais, pois seu treinamento prepara-os para ser usados mais plenamente na obra de evangelização.

Segundo Periódico mensal Nosso Ministério do Reino (km) das Testemunhas de Jeová, de 8 de abril de 2004, páginas 3 e 4:

Ver também 
 Escolas das Testemunhas de Jeová
 Escola Bíblica de Gileade

Ligações externas 
  - Página Oficial das Testemunhas de Jeová
  - Página Oficial das Testemunhas de Jeová
  - Departamento de Relações Públicas da Sociedade Torre de Vigia
  - Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas Ed. Normal On-line

Testemunhas de Jeová

pl:Biblijna Szkoła Strażnicy - Gilead#Kurs Biblijny dla Braci